Tyczyn – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim
 Tyczyn – gmina w województwie podkarpackim w powiecie rzeszowskim
 Tyczyn – osada w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin
 Tyczyn – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin

Zobacz też 
 Dekanat Tyczyn
 Tyczyn (gromada)
 Tyczyno